Aruna – asteroide
Aruṇa – divinità induista
Aruna – divinità ittita
Aruna – cantante statunitense di musica dance
Aruna – personaggio dei fumetti DC Comics